Homados u Homado es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Homados, la personificación del alboroto de las batallas, los gritos de los soldados y el chocar de las armas. Se le podría considerar como uno de los macas, y por sus atributos se le equipara con Cidoimos. Como otros muchos espíritus maléficos, Homados fue engendrado por Eris (la discordia).
Homados, un centauro que quiso robar el vino de Folo. También intentó violar a Alcíone, hija de Esténelo. Fue muerto por Heracles en la región de Arcadia.